Ишимбай () е град в автономна република Башкирия, Русия. Населението му през 2012 година е 65 973 души.

История

Население

Източници

Външни препратки 
 Ишимбай в енциклопедията „Мой город“ 

Градове в Башкирия